Okręty podwodne typu Porpoise to nazwa mogąca określać następujące typy:
 Brytyjskie okręty typu Grampus, których 6 zwodowano w latach 30. XX wieku, były także nazywane typem Porpoise
 Brytyjskie okręty typu Porpoise to typ ośmiu okrętów wodowanych w latach 50. XX wieku.
 Amerykańskie okręty podwodne typu Porpoise to typ dziesięciu okrętów wodowanych w latach 30. XX wieku.